Stanisław Lubomirski (żupan krakowski) (zm. 1557)
 Stanisław Lubomirski (wojewoda krakowski) (1583–1649)
 Stanisław Herakliusz Lubomirski (marszałek wielki koronny) (ok. 1642–1702)
 Stanisław Lubomirski (wojewoda kijowski) (1704–1793)
 Stanisław Lubomirski (marszałek wielki koronny) (ok. 1720–1783)
 Stanisław Sebastian Lubomirski (1875–1932)